William James Johnson est un nom pouvant désigner:

 (1871-1916), homme politique australien de Nouvelle-Galles du Sud
William James Johnson (1881-1949), homme politique canadien en Colombie-Britannique 
 (1884-1941), joueur australien de cricket

Voir aussi
 

Johnson, William James